Iwan Nikitin () ist der Name folgender Personen:

* Iwan Fjodorowitsch Nikitin (1893–1957), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Iwan Moissejewitsch Nikitin (1892–1972), sowjetisch-russischer Soldat; Held der Sowjetunion 
 Iwan Nikititsch Nikitin (≈ 1680–1742), russischer Maler 
 Iwan Sawwitsch Nikitin (1824–1861), russischer Lyriker
 Iwan Semjonowitsch Nikitin (1897–1942), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Iwan Nikitin (Taekwondoin) (* 1988), russischer Taekwondoin